

Poesia Biológica 
A poesia biológica é uma vertente minúscula da poesia contemporânea. Surguiu com Amanda Saud, que imaginava a beleza da biosfera em geral e como toda essa beleza era uma forma de poesia, decidindo de tal modo codificar a biologia em poesia.

Poesia biológica x Bucolismo 
O bucolismo possui aspectos pastorais exaltanto a vida campestre e a natureza. Na poesia biológica a natureza assume carácter mais profundo e procura estudar a vida em sua essência, transportando a mesma para a poesia.

Exemplo de poesia biológica 
Existência do ser.

De pólipo, nasceu você
Sem suspiro sem choro
Sem perguntar o porquê
De essência nitidifloro

De adubo, cresceu você
Com força com impulso
Com vontade de viver
De docilidade de mulso

De libido, reproduziu
Sem medo sem ancestralidade
Sem distância sextil
De astro com radioactividade

De lassidão, morreu
Com cicio Com tempo
Com a ilusão do eu
De infinito se fez contento

Autora: Amanda Saud

Poesia Biológica